Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на 7. Европском првенству у атлетици 1962. одржано је 14. и 15. септембра у Београду на стадиону ЈНА.

Титулу освојену у Стокхолму 1958, није одбранио Јануш Сидло из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичара из 13 земаља.

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Квалификациона норма

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале била је 75,00 м (КВ) коју је испунила 5 такмичара. Осталих 7 пласирало се на основу постигнутог резултата (кв).

Финале

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1962.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици на отвореном